Ел Анис има више значења:

 Ел Анис (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Анис (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Анис (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Анис (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику